Jean Richard (1639-1719), homme de lettres français ;
 Jean Michel Claude Richard (1787-1868), botaniste français ;
 Jean Richard (1879-1965), directeur des studios d'enregistrement Columbia France, puis Pathé ; 
 Jean Richard (1921-2001), acteur et directeur de cirques français ;
 Jean Richard (1921-2021), historien médiéviste français, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ;
 Jean Richard, arbitre français des années 1920 ;
 Jean Richard (1856-1929), sénateur français vers 1900.

 Jean Richard (1933-), théologien protestant canadien

Voir aussi 
 Jean-Richard Bloch dit Jean Richard, militant communiste